Ян Крушевский (18 июня 1888 года, Александрово, Плоцкая губерния, Российская империя — 28 марта 1977 года, Лейли-эн-Валь, округ Орлеан, Луаре, Франция) — бригадный генерал Войска Польского. Главнокомандующий Корпуса Охраны Границы в 1930—1939 годах.

Биография 
Родился 18 июня 1888 года в Александрово, в то время в Плоцкой губернии, в семье мещанина Казимира и Виктории (девичья фамилия Колаковская). В 1907 году получил аттестат зрелости в плоцкой польской гимназии. Изучал медицину в Кракове и Женеве, участвовал в деятельности Стрелкового Союза.

С августа 1914 до июля 1917 года служил в Польских легионах, занимал в том числе должность командира взвода, командира роты, начальника офицерской школы, коменданта учебных курсов. Летом 1917 года в числе других офицеров, отказавшихся присягать германскому императору, был интернирован в Беньяминуве.

С апреля по ноябрь 1918 года — командир роты во 2-м пехотном полку армии Королевства Польского.

С ноября 1918 по январь 1919 года — командир батальона.

С января по март 1919 года — командир группы «Яблонна» в Варшаве.

С апреля 1919 года по ноябрь 1926 года — командир батальона, командир 1-го пехотного полка Легионов, а с ноября 1920 также исполнял обязанности командира 1-й пехотной бригады Легионов.

11 июня 1920 года утверждён в звании подполковника с 1 апреля того же года, а 3 мая 1922 года был подтверждён в этом звании со старшинством с 1 июня 1919 года. 31 марта 1924 года произведён в звание полковника, со старшинством с 1 июля 1923 года.

С ноября 1926 по март 1928 был командиром дивизионной пехоты 1-й пехотной дивизии Легионов.

С марта 1928 по ноябрь 1930 — командир 1-й пехотной дивизии Легионов.

С 14 ноября 1930 по август 1939 был главнокомандующим Корпуса охраны границы. Произведён в звание бригадного генерала со старшинством с 1 января 1931 года в корпусе генералов.

В сентябре 1939 командовал оперативной группой в Армии «Пруссы». Во время Сентябрьской войны попал в плен к немецким войскам (в том числе содержался в лагере VII А Мурнау), а после освобождения осел во Франции. Умер в польском доме престарелых в Лейли—эн—Валь и был похоронен на местном кладбище.

Награды 
 Серебряный крест ордена «Virtuti Militari»
 Командор ордена Возрождения Польши
 Офицер ордена Возрождения Польши
 Крест Независимости
 Крест Храбрых (четырежды)
 Золотой Крест Заслуги
 Медаль «Участнику войны. 1918—1921»
 Медаль «10-летие обретения независимости»
 Знак за ранения и контузии

Примечания

Литература 
 Akta Stanu Cywilnego Parafii Niedzbórz, akt urodzenia nr 49/1888 Aleksandrowo.
 A. Maciesza, Gimnazjum im. Władysława Jagiełły w Płocku 1906—1931, Płock 1931.
 Tadeusz Kryska-Karski i Stanisław Żurakowski, Generałowie Polski Niepodległej, Editions Spotkania, Warszawa 1991, wyd. II uzup. i poprawione.
 Piotr Stawecki, Słownik biograficzny generałów Wojska Polskiego 1918—1939, Wydawnictwo Bellona, Warszawa 1994, ISBN 83-11-08262-6.
 Andrzej Kralisz, Na straży wschodnich rubieży (biografia)
 
 Biografie dowódców. Dowódcy formacji granicznych 1918—1939. Jan Kruszewski

Генералы II Речи Посполитой
Пограничники Польши
Военачальники Второй мировой войны
Военнослужащие Польских легионов (1914–1918)
Участники Советско-польской войны (Польша)
Военнопленные Польши (Вторая мировая война)
Заключённые концлагерей нацистской Германии
Выпускники Плоцкой гимназии